Züchner ist der Name folgender Personen:
 Christian Züchner (* 1943), deutscher Prähistoriker.
 Fritz Züchner (1898–1977), deutscher Blechwarenfabrikant
 Harald Züchner (* 1943), deutscher Chemiker
 Ingo Züchner (* 1969), deutscher Skispringer
 Wolfgang Züchner (1906–1981), deutscher Archäologe

Züchner ist eine alte Berufsbezeichnung für Leineweber.